Japonska Formula 2 sezona 1985 je bila osmo prvenstvo Japonske Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači 

1985 v športu
1985